Pianosonate nr. 4 (Bax)
 Pianosonate nr. 4 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 4 (Mozart)
 Pianosonate nr. 4 (Prokofjev)
 Pianosonate nr. 4 (Schubert)
 Pianosonate nr. 4 (Sciarrino)
 Pianosonate nr. 4 (Skrjabin)
 Pianosonate nr. 4 (Weinberg)